Иссык-Кель — название населённых пунктов в Киргизии:

 Иссык-Кель — село в Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области.
 Иссык-Кель — село в Тюпском районе Иссык-Кульской области.